

Personen
 Anne Krüger (1934), voormalig waarnemend directeur van het Internationaal Monetair Fonds
 Hardy Krüger (1928), Duits acteur
 Karoline Krüger (1970), Noors singer-songwriter en pianiste
 Luise Krüger (1915-2001), Duits atlete
 Simen Hegstad Krüger (1993), Noors langlaufer
 Walter Krüger (atleet) (1930), Duits atleet
 Walter Krüger (legergeneraal) (1892-1973), Duits generaal
 Walter Krüger (SS-generaal) (1890-1945), generaal in de Waffen-SS

Andere
 Brouwerij Krüger, een voormalige brouwerij in de Belgische stad Eeklo

Zie ook 
 Kruger (doorverwijspagina)
 Krueger (doorverwijspagina)